Marija Dimowa ist der Name folgender Personen:

* Marija Dimowa (Skilangläuferin) (* 1929), bulgarische Skilangläuferin 
 Marija Dimowa (Snowboarderin) (* 1974), bulgarische Snowboarderin